Johannes Kepler (1571-1630), een Duits astronoom, astroloog en wis- en natuurkundige
 Arie Keppler (1876-1941), de eerste directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam